Château d'Usson : château situé  à Pons en Charente-Maritime
 Château d'Usson : château cathare situé dans l'Ariège
 Château d’Usson : château situé en Forez
 Château d’Usson : château situé en Auvergne, ancien exil de la Reine Margot de 1585 à 1605.

Usson